de la Gardieska huset eller palatset kan avse:

 Wredeska palatset – var en byggnad på Drottninggatan 29 i Stockholm
 Norska Ministerhotellet – var en byggnad på Blasieholmen uppförd på 1650-talet och riven 1911
 Makalös – uppfördes vid platsen för nuvarande Karl XII:s torg 1635–1643 och revs efter en brand 1825